Зайцев, Евгений:
 Зайцев, Евгений Алексеевич (1908—1992) — белорусский живописец.
 Зайцев, Евгений Викторович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 
 Зайцев, Евгений Митрофанович (род. 1935) — советский и российский живописец.